Die US Open 2004 fanden vom 17. bis 21. September 2004 in Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und war mit 52.500 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Nicol, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. Im Endspiel traf er auf seinen Landsmann Lee Beachill, der die Partie mit 11:8, 11:9  und 11:9 gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt.  Eine  Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2004/05
WSA World Tour 2004/05
2004
Squashturnier in Boston